Насируддин Шах (; род. 20 июля 1950 года) — индийский  и режиссёр. Широко известен как один из лучших актёров театра и кино. Он влиятельный актёр индийского параллельного кино. В своей карьере Шах выиграл множество наград, включая 3 Национальных кинопремии и 3 премии Filmfare за лучшую мужскую роль. Правительство Индии наградило его орденами Падма Шри и Падма Бхушан за вклад в индийский кинематограф.

Ранняя жизнь 
Насируддин Шах родился в мусульманской семье в городе Барабанки, штат Уттар-Прадеш, где его отец служил армейским офицером. Является потомком военного начальника XIX века Жан-Фишана Хана (он же Саид Мухаммад Шах), который участвовал в первой англо-афганской войне и помогал британским солдатам во время Индийского восстания 1857 года. В 1971 году окончил Алигархский мусульманский университет и поступил в Национальную школу Драмы в Дели.

Карьера 
Шах стал известен благодаря своим ролям в фильмах Шьяма Бенегала  (1975),  ( (1976) и  (1977). Затем он неуклонно укреплял свои позиции в качестве уважаемого актера, став тесно связанным с движением параллельного кино 1970-х годов. Он был известен своими неотразимыми образами в  (1980) ,  (1980) ,  (1980)  и  (1987) .

Тонкость в актёрской игре Шаха проявляется даже в обычных ролях в таких коммерческих фильмах на хинди, как Karma (1986), Jalwa (1987) и «Трое разгневанных мужчин» (1989). Его менее яркий образ представляет четко контрастирует более чрезмерно пышным стилем игры, преобладающим в коммерческом кино. Его немалый комический талант также проявился в таких фильмах, как Bhavni Bhavai (1980),  (1983) и .

Шах продолжил работать на сцене, играя и ставя пьесы на хинди и английском языках.

Личная жизнь 
Женат на Ратне Патхак, у пары есть двое сыновей Имаад и Виван. У Нассирудина также есть дочь от первого брака — Хиба, с которой он не общался до её совершеннолетия.

Избранная фильмография

В качестве актёра

Награды 
 1979 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль — 
 1981 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль — 
 1982 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль — 
 1984 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль — 
 1984 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль — 
 1984 — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль — «Переправа»
 1987 — Падма Шри, четвёртая по величине гражданская награда Индии
 2003 — Падма Бхушан, третья по величие гражданская награда Индии
 2006 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль второго плана — «Икбал»

Примечания

Ссылки 
 Статья об играх Шаха
 Интервью о состоянии фильмов Болливуда
 Статья о режиссёрском дебюте Насируддина Шаха в Cinema

Лауреаты Filmfare Awards
Лауреаты Национальной кинопремии Индии